Цао Сюэтао (Xuetao Cao; род. 19 июля 1964, пров. Шаньдун) — китайский иммунолог. Президент Нанькайского университета, директор и профессор Национальной ключевой лаборатории медицинской иммунологии (National Key Laboratory of Medical Immunology) в Шанхае, а также центра иммунотерапии Китайской АМН. В 2011—2017 гг. президент Китайской АМН и в 2015—2017 гг. — . Член Китайской инженерной академии (2005), Германской АН Леопольдины (2013), Французской академии медицины (2014), EMBO (2015, ассоциированный член), АМН Великобритании (2016), Национальной академии медицины США (2017, иностранный член), Американской академии искусств и наук (2018).

Биография 
Получил степени доктора медицины и доктора философии в  соответственно в 1986 и 1990 годах, обучался там с 1981 по 1990 год и также получил степени бакалавра и магистра. С 1993 года профессор иммунологии этого же университета и с 2001 года директор его Института иммунологии, а в 2004—2010 гг. вице-президент университета; преподавал там с 1990 по 2010 год. С 2000 года директор-основатель Института иммунологии Чжэцзянского университета. Также с 2006 года директор-основатель и профессор Национальной ключевой лаборатории медицинской иммунологии (National Key Laboratory of Medical Immunology) в Шанхае. С 2006 по 2014 год президент Китайского общества иммунологии. В 2012—2015 гг. президент FIMSA и в 2013—2015 гг. — GACD. С 2014 года генсек Китайского общества иммунологии и с 2016 года — FIMSA. Основатель и шеф-редактор Chinese Journal of Cancer Biotherapy, шеф-редактор Cellular and Molecular Immunology, старший редактор Cancer Immunology Research, член редколлегий Cell, Annual Reviews of Immunology, Science Translational Medicine.

Автор более 230 работ, в частности в Cell, Nature, Science, Nature Immunology, Cancer Cell, Immunity.

Ссылки 
 CV
 https://web.archive.org/web/20190911104324/http://www.xuetaocao.org/
 Китайская АМН
 https://www.emedevents.com/speaker-profile/xuetao-cao-41158

Примечания 

Иммунологи по алфавиту
Иммунологи Китая
Члены Леопольдины
Члены АМН Великобритании
Иностранные члены Национальной медицинской академии США‎
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Парижской медицинской академии
Доктора медицины
Доктора философии
Члены EMBO